Ghiselin ist der Familienname folgender Personen: 

 Brewster Ghiselin (1903–2001), US-amerikanischer Poet
 Johannes Ghiselin (1455–zwischen 1507 und 1511), ranko-flämischer Komponist und Sänger
 Michael Ghiselin (* 1939), US-amerikanischer Evolutionsbiologe